{{desambiguació|Carta magna}}
 Una Constitució d'un país.
 La Carta Magna, o Magna Carta Libertatum'', document anglès del 1215 que limitava el poder dels monarques d'Anglaterra.